Ли Ён Хо:
 Ли Ён Хо (род. 1992) — южнокорейский прогеймер (StarCraft), более известный под псевдонимом Flash.
 Ли Ён Хо (род. 1942) — начальник Генерального штаба Корейской народной армии (с 11 февраля 2009 по июль 2012 года).
 Ли Ен Хо (1920—2011) — Герой Социалистического Труда.